La signification de ce prénom d'origine germanique ("Vertrauen in Gott") est "La confiance en Dieu".
 Wilhelm Traugott Krug (1770-1842) est un philosophe allemand
 Frederick Traugott Pursh (1774-1820) est un botaniste germano-américain
 Friedrich Traugott Kützing (1807-1892) est un botaniste allemand
 Friedrich Traugott Wahlen (1899-1985) est un homme politique suisse
 Traugott Sandmeyer (1854-1922) est un chimiste suisse
 Traugott Maximilian Eberwein (1775-1831) est un compositeur allemand